Vajda Júlia (1913–1982) festőművész
 Vajda Júlia (1957) operaénekes

 Vajda Julianna (1776–1855) Csokonai Vitéz Mihály szerelme, a Lilla-dalok ihletője